Schaenicoscelis är ett släkte av spindlar. Schaenicoscelis ingår i familjen lospindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lospindlar
Schaenicoscelis